Rosenknoppfjädermott (Cnaemidophorus rhododactyla) är en fjärilsart som beskrevs av Denis och Ignaz Schiffermüller 1775. Rosenknoppfjädermott ingår i släktet Cnaemidophorus och familjen fjädermott. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermott